Агат (, ) — деревня и муниципалитет на острове Гуам. Расположен на западе острова к югу от гавани Апра.

Деревня находится в 16 км к юго-западу от Хагатны, большинство жителей составляют этнические чаморро, коренные жители Гуама. Некоторые из самых известных достопримечательностей Агата — это гора Алифан, Агат-Марина, Испанский мост и Национальный исторический парк «Война в Тихом океане».

История 
В 1565 году испанский исследователь Мигель Лопес де Легаспи объявил Гуам территорией Испании. Агат был основан между 1680 и 1684 годами испанским губернатором доном Хосе Кирога в качестве военного гарнизона с целью контроля над народом чаморро и обращения его в христианство. Многие из его первых жителей были привезены из внутренней деревни Фина, которая была разрушена, когда испанцы подавляли сопротивление коренного населения. Это было одно из шести таких поселений на Гуаме в 18 веке. В 1830-х годах испанский губернатор капитан Вильялобос начал строительство объектов в Агате, планируя сделать его новой столицей острова. Однако недостаток средств помешал ему завершить проект.

В 1898 году Гуам был передан из Испании в Соединенные Штаты после испано-американской войны. При военно-морской администрации США Агат стал посёлком с муниципальным правительством.

Во время Второй мировой войны Япония оккупировала Гуам с 1941 по 1944 год. Во время битвы за Гуам в 1944 году Агат был одним из двух мест высадки морской пехоты США. Эти места теперь являются частью войны в Тихоокеанском национальном историческом парке. Старая деревня была разрушена во время вторжения. После захвата Гуама американские военные построили в Агате новый жилой комплекс для жителей Гуама, оставшихся без крова в результате войны, к югу от первоначальной деревни.

Демография 
Население Агаты по переписи 2010 года составляет 4 917 человек.

Примечания

Литература 
 Rogers, Robert F (1995). Destiny’s Landfall: A History of Guam: University of Hawai’i Press. 
 Sanchez, Pedro C. Guahan, Guam: The History of our Island: Sanchez Publishing House.

Населённые пункты Гуама